Miejscowości w USA:
 Morven – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Brooks
 Morven – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson
Gminy w USA:
 Morven (ang. Morven Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson
Góry w Szkocji
 Morven – góra w Highland
 Morven – góra w Aberdeenshire